Province du Sourou är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Boucle du Mouhoun, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Province du Sourou:

 Tougan

I övrigt finns följande i Province du Sourou:

 Bango (ett periodiskt vattendrag)
 Kikourou (ett periodiskt vattendrag)
 Mare aux Caïmans (en sjö)
 Nambaro (ett periodiskt vattendrag)
 Nanga (en kulle)
 Pesséka (en kulle)

Omgivningarna runt Province du Sourou är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Province du Sourou är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Boucle du Mouhoun